

Sigle 
 Partito del Lavoro di Corea, il partito egemone della Repubblica Democratica Popolare di Corea
 Parti Libéral du Canada – Partito Liberale del Canada, partito politico canadese
 
 Piano lottizzazione di comparto 
 Policaprolattone – un tipo di polimero biodegradabile
 Power Line Communication – Onde convogliate, un metodo di comunicazione per trasmissione su linee elettriche, sovrapponendo segnali modulati al trasporto di corrente elettrica
 Product Life Cycle – ciclo di vita del prodotto
 Programmable logic controller – un tipo di computer industriale
 Public limited company – una forma societaria britannica

Biochimica
 PLC – Fosfolipasi C, enzimi che idrolizzano i fosfolipidi
 PLC – Proteine lega calmodulina, proteine capaci di interagire con la calmodulina

Codici 
 PLC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Planeta Rica (Colombia)

Altro 
 PLC, azienda italiana quotata alla Borsa di Milano

Altri progetti